Mistrzostwa Europy w Skeletonie 2006 odbyły się 20 stycznia 2006 w szwajcarskim Sankt Moritz. Była to 12. edycja mistrzostw. W zawodach wzięło udział 31 zawodników. Rozegrano przejazd mężczyzn i kobiet.

Wyniki

Kobiety

Mężczyźni 

2006 w skeletonie
Mistrzostwa Europy w skeletonie